Plav heißen folgende geographische Objekte:

Plav (Montenegro), Kleinstadt in Montenegro
Plav (Tschechien), Gemeinde in Tschechien